Dave Rodgers (Italiaans musicus) (1963), Italiaans songtekstschrijver, componist en producer
 David Rodgers (voetballer) (1952), Engels voetballer
 David Rodgers (burgemeester), burgemeester van Spokane, Washington

Zie ook 
 David Rogers